

Безмер () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Тервел.
 Безмер () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.